Svarta Maja kan syfta på:

 Dam (kortspel) – ett kortspel som går ut på att bli av med korten på handen och att undvika att bli sittande med spader dam vid spelets slut, även känt som Svarta Maja
 Svarta Maria – ett med spelet hjärter besläktat kortspel, även känt som Svarta Maja
 Svarte Petter (kortspel) - ett kortspel, även känt som Svarta Maja om spader dam utgör det udda kortet
 Svarta Maja (fordon) – smeknamn på en polisbuss använd för fångtransporter
 Svarta Maja – den första texttelefonen som togs i bruk 1980, se texttelefon